Le terme syndrome X peut désigner différent syndromes :
 un syndrome associant une douleur thoracique considérée comme une angine de poitrine avec des artères coronaires considérées comme saines à la coronarographie ;
 le syndrome métabolique ;
 le syndrome de Highlander.

Voir aussi 
 Syndrome de l'X fragile